Belluno — comuna italiana do Vêneto
 Belluno (província) — no Vêneto
 Brentino Belluno — comuna italiana do Vêneto
 Pré-Alpes de Belluno

Desambiguações de topônimos